Сергей Юрьевич Почкунов (род. 25 июля 1983) — российский и казахстанский игрок в хоккей с мячом, нападающий хоккейного клуба «Уральский трубник», мастер спорта России (2004), мастер спорта Республики Казахстан международного класса (2012).

Карьера

Клубная 
Родился в Алма-Ате, где в это время за местное «Динамо» играл его отец — Ю. В. Почкунов.

Первые шаги в хоккее с мячом на детско-юношеском уровне сделал в Усть-Илимске в школе «Лесохимика», в которой с 1992 по 1997 год работал его отец. Первый тренер — Александр Андреевич Алешков.
 
В 1998 году переходит в школу краснотурьинского «Маяка».

В сезоне 1998/99 проводит свои первые игры в первенстве России среди команд первой лиги за вторую команду «Маяка».

С сезона 2000/01 выступает за «Маяк» в высшей лиге чемпионата России, проведя за команду пять сезонов игровой карьеры.

Продолжает игровую карьеру выступлениями за красногорский «Зоркий» (2005—2006) и первоуральский «Уральский трубник» (2006—2008).

С 2008 по 2011 год был игроком красноярского «Енисея». По итогам сезона 2009/10 становится бронзовым призёром чемпионата России.

В 2011 году переходит в хабаровский «СКА-Нефтяник». В сезоне 2014/2015 побеждает в Кубке России (2014) и Суперкубке России (2015).

Сезон 2015/16 провёл в составе нижегородского «Старта».

В дальнейшем вновь был игроком «Уральского трубника» (2016—2018), «Зоркого» (2018) и «Старта» (2018—2019).

В середине сезона 2019/20 продолжил игровую карьеру в Швеции, выступая три сезона за команду Элитсерии . 

С сезона 2022/23 вновь в составе «Уральского трубника», в котором стал играющим тренером команды.

Сборная Казахстана 
В 1998 году стал бронзовым призёром чемпионата мира среди младших юношей в составе юношеской сборной Казахстана (игроки до 15 лет).

В 2011 году получил приглашение в  сборную Казахстана. Участник шести чемпионатов мира (2012—2017), бронзовый призёр турниров 2012, 2013, 2014, 2015 годов. На чемпионатах мира провёл 37 игр, забил 49 мячей.

Достижения 
«Маяк»
 Чемпион России среди старших юношей: 1999 
 Серебряный призёр чемпионата России по мини-хоккею: 2004  
 Бронзовый призёр чемпионата России по мини-хоккею: 2003 

«Зоркий»
 Финалист Кубка чемпионов Эдсбюна: 2006 
 Финалист международного турнира Кубок ЭксТе: 2018 

«Уральский трубник»
 Победитель международного турнира Кубок ЭксТе: 2017 

«Енисей»
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2009/10. 
 Финалист Кубка России (2): 2008, 2009 

«СКА-Нефтяник»
 Обладатель Кубка России: 2014 
 Обладатель Суперкубка России: 2015 

Сборная Казахстана
 Бронзовый призёр чемпионата мира (4): 2012, 2013, 2014, 2015 
 Бронзовый призёр чемпионата мира среди младших юношей: 1998 

Личные
 Лучший игрок «СКА-Нефтяника»: 2014
 Лучший игрок «Старта» (2): 2016, 2019

Статистика выступлений

Клубная 

На начало сезона 2023/2024 забивал мячи в ворота 25 / 25 команд

  Чемпионат России                       Кубок России
  1.Кузбасс             = 34 мяча        1.Сибсельмаш          = 19
  2.Сибсельмаш          = 31             2.Кузбасс             = 13
  3-4.Волга             = 29             3.СКА-Нефтяник        = 12
  3-4.Енисей            = 29             4.Байкал-Энергия      = 11
  5-6.Родина            = 28             5-6.Локомотив Ор      = 10
  5-6.Байкал-Энергия    = 28             5-6.Уральский трубник = 10
  7-8.Уральский трубник = 24             7.Волга               =  9
  7-8.Водник            = 24             8-10.Ак Барс-Динамо   =  6
  9.Динамо-Казань       = 23             8-10.Саяны            =  6
 10.Динамо М            = 18             8-10.Строитель С      =  6
 11-13.СКА-Нефтяник     = 17            11-12.Металлург Бр     =  5
 11-13.Зоркий           = 17            11-12.Мурман           =  5
 11-13.Старт            = 17            13-19.СКА-Свердловск   =  3
 14.Локомотив Ор        = 15            13-19.Лесохимик        =  3
 15.Строитель С         = 13            13-19.Маяк             =  3
 16.Мурман              = 11            13-19.Динамо М         =  3
 17.Лесохимик           =  8            13-19.Водник           =  3
 18.СКА-Свердловск      =  7            13-19.Зоркий           =  3
 19.Саяны               =  4            13-19.Родина           =  3
 20-22.СКА-Забайкалец   =  3            20-23.Старт            =  2
 20-22.Маяк             =  3            20-23.Зоркий-2         =  2
 20-22.Боровичи         =  3            20-23.Енисей           =  2
 23-25.Юность Ом        =  1            20-23.Волга-2          =  2
 23-25.Металлург Бр     =  1            24-25.СКА-Забайкалец   =  1
 23-25.Кировец У        =  1            24-25.Молодёжная
                                              сборная России   =  1

На начало сезона 2023/24 количество мячей в играх

 Чемпионат России

по 1 мячу забивал в 164 играх 
по 2 мяча забивал в 58 играх  
по 3 мяча забивал в 26 играх  
по 4 мяча забивал в 5 играх  
по 5 мячей забивал в 1 игре 
по 6 мячей забивал в 1 игре 

Свои 389 мячей забросил в 255 играх, в 275 играх мячей не забивал. 

 Кубок России

по 1 мячу забивал в 56 играх 
по 2 мяча забивал в 28 играх    
по 3 мяча забивал в 7 играх    
по 4 мяча забивал в 2 играх     
по 5 мячей забивал в 1 игре     

Свои 146 мячей забросил в 94 играх, в 68 играх мячей не забивал. 

Первый и юбилейные мячи
1-й мяч забил в 13-й игре 23 февраля 2001 года в домашнем матче с командой «Локомотив» (Оренбург) (9:1) на 88-й минуте (без ассистента). 
100-й мяч забил в 160-й игре 27 декабря 2007 года в домашнем матче с командой «Динамо-Сыктывкар» (6:1) на 87-й минуте с 12-метрового. 
200-й мяч забил в 278-й игре 28 ноября 2011 года в домашнем матче с командой «Мурман» (7:1) на 83-й минуте с передачи Михаила Тюко. 
300-й мяч забил в 398-й игре 19 декабря 2015 года в выездной игре с командой «Динамо-Казань» (7:4) на 15-й минуте с передачи Дениса Коткова.

В международных турнирах 

''Участие в Кубке мира: 9 раз (2005, 2007—2012, 2014, 2017); в Кубке чемпионов: 4 раза (2005—2007, 2011).

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 Профиль на сайте КХМ «Уральский трубник»
 Профиль на сайте КХМ «СКА-Нефтяник»
 Профиль на сайте КХМ «Старт»
 Профиль на сайте bandysidan.nu
 Сергей Почкунов: "От хоккея нужно получать удовольствие" / amurmedia.ru
 Хоккейный рекорд Казахстана. + Ренессанс начинается?.. / akzhajik.ucoz.kz
 Сергей Почкунов: Положительное впечатление складывается из мелочей / ФХМР
 Сергей Почкунов: Моя мечта – поднять над головой хоккейный трофей / sportnews-nn.ru
 Бывший игрок ХК «Маяк» стал ютуб-блогером / krasnoturinsk.info
 Благотворительный аукцион Сергея Почкунова / ФХМР
 Сергей Почкунов: «Игрок – на поле и тренер – за его пределами» / trubnik.info

Хоккеисты с мячом России
Хоккеисты с мячом Казахстана
Игроки сборной Казахстана по хоккею с мячом
Мастера спорта Республики Казахстан международного класса
Игроки КХМ «Маяк»
Игроки КХМ «Зоркий»
Игроки КХМ «Уральский трубник»
Игроки КХМ «Енисей»
Игроки КХМ «СКА-Нефтяник»
Игроки КХМ «Старт»
Игроки КХМ «Фриллесос»